

Sciences et techniques

Mathématiques 
 La théorie Dezert-Smarandache est une extension de la théorie de Dempster-Shafer, une théorie probabiliste.

Culture et société

Littérature 
 Les Dimanches de Jean Dézert est un roman de Jean de La Ville de Mirmont, publié en .

Anthroponyme

Patronyme 

 Georges Desdevises Du Dézert (1854-1942), un historien, romancier, poète et critique littéraire français ;
 Marie-Annick Dézert (1972-2019), une handballeuse française ;
 Théophile-Alphonse Desdevises Du Dezert (1822-1891), un professeur et auteur de livres d'histoire français.

Pseudonyme 
 Louvigné du Dézert est l'un des pseudonymes de Fernand Fleuret (1883-1945), un écrivain et poète français.
 Ortaire du Dézert (~482-580) est un religieux normand du haut Moyen Âge, reconnu comme un saint par l'Église catholique et fêté le 29 mai en Occident.

Toponyme 
 Le Dézert est une commune située dans le département de la Manche (région Normandie, France).